C5H11NO2 – formula molecolare della N-Ossido di N-metilmorfolina
C5H11NO2 – formula molecolare del nitrito di amile
C5H11NO2 – formula molecolare della trimetilglicina
C5H11NO2 – formula molecolare della valina

Formule molecolari